Leask ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Leask (* 1947), britischer Segler
 Harry Leask (* 1995), britischer Ruderer
 Rob Leask (* 1971), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler

Leask ist der Name folgender Orte in Kanada:
 Leask (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Rural Municipality of Leask No. 464, Landgemeinde (Rural Municipality) in Saskatchewan, Kanada